Кра́йний Се́вер:
 Крайний Север — географическое понятие.
 «Крайний Север» — газета.